

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Molm“ beginnt.

Molm 



Molme 
 Molmenti, Daniele (* 1984), italienischer Kanute
 Molmenti, Pompeo Gherardo (1852–1928), italienischer Historiker, Schriftsteller, Politiker

Molmy 
 Molmy, Arnaud (* 1988), französischer Straßenradrennfahrer